Ophiola är ett släkte av insekter som beskrevs av Edwards 1922. Ophiola ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Dvärgstritar
Ophiola